Commercial Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Commercial Building (Indiana), NRHP-Nr. 85001209
 Commercial Building (Louisiana), NRHP-Nr. 78001436
 Commercial Building (Lorain County, Ohio), NRHP-Nr. 79002724
 Commercial Building (Montgomery County, Ohio), NRHP-Nr. 82001477

Siehe auch:
 Commerce Building